Estación Belgrano puede referirse a las siguientes estaciones ubicadas en la ciudad de Buenos Aires:
 la Estación Belgrano C del ferrocarril Mitre;
 la Estación Belgrano R del ferrocarril Mitre;
 la Estación Belgrano del subte de Buenos Aires; o
 la Estación Belgrano del Tranvía del Este.

También puede referirse a:
 la Estación General Belgrano del Ferrocarril Roca en la ciudad homónima.